Липовая Роща — топоним:

Россия 
 Липовая Роща — посёлок в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Липовая Роща — посёлок в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Украина 
 Липовая Роща — исторический район Харькова
 Липовая Роща — железнодорожная платформа Южной железной дороги, находящаяся в Новобаварском районе Харькова